pommersch steht für:
 Mecklenburgisch-Vorpommersch, ein niederdeutscher Dialekt in Vorpommern (Teile des Dialekts)
 Ostpommerscher Dialekt, eine niederdeutsche Mundart in Hinterpommern
 Pommersche Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Pommerns

Territorien:
 die Region Pommern betreffend
 das einstige Herzogtum Pommern betreffend
 die ehemalige preußische Provinz Pommern betreffend
 die polnische Woiwodschaft Pommern betreffend

Siehe auch: